Altes Forstamt bezeichnet:

 Altes Forstamt (Eppingen)
 Altes Forstamt (Wiesloch)